аз-За́хаби (), иногда аль-Дахаби (с англ. транскрипции al-Dhahabi) —  изначально нисба, часть арабского имени, означающая принадлежность к ювелирному делу, сейчас — арабская фамилия.
Персоналии
 Аз-Захаби (1274—1348) — известный мусульманский учёный, хадисовед, историк, биограф, хафиз.
 Надер ад-Дахаби (род. в 1946 г.) — с 22 ноября 2007 года по 14 декабря 2009 года премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства.

См. также 
 Дахаб